Cidoncha puede referirse a:

 José María Cidoncha (1970-), exfutbolista español, nacido en Badajoz;
 Sergio Cidoncha (1990-), futbolista español nacido en El Escorial (Madrid), que durante la temporada 2013/14 juega en el Real Zaragoza.